Blanktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Blanktjärnen, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Stora Blanktjärnen, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Blanktjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (12,9 ha)
Blanktjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Blanktjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Blanktjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Blanktjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Blanktjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,99 ha)
Blanktjärnen (Orsa socken, Dalarna, 680704-142653), sjö i Orsa kommun, 
Blanktjärnen (Orsa socken, Dalarna, 681313-142900), sjö i Orsa kommun, 
Blanktjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Blanktjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Blanktjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Blanktjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Blanktjärnen (Färila socken, Hälsingland, 687631-146985), sjö i Ljusdals kommun,  (6,42 ha)
Blanktjärnen (Färila socken, Hälsingland, 688295-147610), sjö i Ljusdals kommun, 
Blanktjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Blanktjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 686082-146225), sjö i Härjedalens kommun,  (3,3 ha)
Blanktjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 687758-145855), sjö i Härjedalens kommun,  (3,23 ha)
Blanktjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Blanktjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (7,02 ha)
Blanktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710084-144952), sjö i Krokoms kommun,  (9,55 ha)
Blanktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710376-144322), sjö i Krokoms kommun,  (8,43 ha)
Blanktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710382-144318), sjö i Krokoms kommun, 
Blanktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705715-137186), sjö i Åre kommun, 
Blanktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706602-138174), sjö i Åre kommun,  (24,7 ha)
Blanktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707656-136907), sjö i Åre kommun,  (5,45 ha)
Blanktjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708407-135632), sjö i Åre kommun,  (7,81 ha)
Blanktjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Blanktjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Blanktjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Blanktjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Åre kommun,  (16,7 ha)
Västra Blanktjärnarna, sjö i Åre kommun, 
Östra Blanktjärnarna, sjö i Åre kommun, 
Östra Blanktjärnen, sjö i Åre kommun,  (5,7 ha)
Blanktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706142-160749), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,6 ha)
Blanktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706236-160398), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Blanktjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,41 ha)
Blanktjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 713767-169174), sjö i Vindelns kommun,  (2,34 ha)
Blanktjärnarna (Degerfors socken, Västerbotten, 713817-169133), sjö i Vindelns kommun,  (4,16 ha)
Blanktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Lill-Blanktjärnen, sjö i Vindelns kommun, 
Stor-Blanktjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (12,4 ha)
Blanktjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Blanktjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn